Quinto Lutazio Catulo – console 102 a.C.
Quinto Lutazio Catulo – console 78 a.C.